Dans le monde anglophone, le terme Equality Act est communément utilisé pour se référer à différentes législations. Le nom officiel de ces lois est souvent différent du terme Equality Act.

Législations 
 En Afrique du Sud : Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act, 2000
 Au Royaume-Uni : Equality Act 2006 ; Equality Act 2010
 Aux États-Unis : Equality Act (Etats-Unis) ; un projet de loi actuellement en discussion